Popeluchy – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie mohylowskim
 Popeluchy – osiedle na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie tulczyńskim

 Popeluchy – stacja kolejowa na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie tulczyńskim